Damernas turnering i landhockey vid olympiska sommarspelen 2004 spelades mellan den 14 och 26 augusti 2004. Alla matcher spelades på Hellinikon Olympic Hockey Centre i Aten och totalt 10 lag deltog. De 10 lagen delades upp i två grupper om fem lag i varje grupp. De två främsta i varje grupp gick vidare till medaljspel, medan de övriga lagen spelade placeringsmatcher. Det lag som vann turneringen och därmed vann guld var Tyskland. Nederländerna vann silver och Argentina vann brons.

Medaljörer

Grupper

Grupp A: 

Grupp B:

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Slutspel

Referenser

Landhockey vid olympiska sommarspelen 2004